Giungla umana (Dark Passage) – romanzo di David Goodis del 1946
 La fuga (Dark Passage) – film del 1947 diretto da Delmer Daves